Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Keppel в честь адмирала Огастеса Кеппеля:

 HMS Keppel (D84) — лидер эсминцев типа «Торникрофт»; спущен в 1920; разобран в 1945.
 HMS Keppel (F85) — фрегат типа «Блэквуд»; разобран в 1979.